Раскольников, Фёдор Фёдорович (1892—1939) — советский военный и государственный деятель, советский писатель и журналист, дипломат.
 Раскольников, Родион Романович — литературный персонаж Фёдора Михайловича Достоевского.